Saemangeumska pregrada je jez, ki je bil zgrajen na obali Rumenega morja v Južni Koreji. Projekt je bil financiran s strani vlade (Project Saemangeum Seawall Južna Koreja). Projekt se je zaključil aprila leta 2006 po dolgoletnem boju med vlado in okoljskimi aktivisti. Pred letom 2006 je imel zelo pomebno vlogo kot življenjski prostor za ptice selivke. Približno 400.000 obalnih ptic je odvisnih od estuarija Saemangeum, poplavnega območja kot pomembnega območja za hranjenje na cca 24.000 km migracijskih poti med Azijo in Rusijo in Aljasko. Med njih spadata dve ogroženi obalni ptici (vsaka šteje manj od 1000 preživelih ptic). Okoljevarstvena organizacija je obtožila oblasti zaradi neuspelega nadzora nad vplivom projekta na lokalno favno na transparenten način in izvedla svoj neodvisen nadzor in monitoriranje v l. 2006.

Saemangeum leži na ustju rek Dongjin in Mangyeong, na obali Jeollabuk-do. To je južno od reke Geum. Sosednja okrožja vključujejo Gunsan City, Buan County in Gimje City.

Projekt polnjenja izliva se je začel leta 1991. Zaradi sodnih ukrepov okoljevarstvenikov je zadeva tekla zelo počasi. Polnjeni Seawall je dolg le 33 kilometrov in nadomešča obalo, ki je bila nekoč dolga 100 kilometrov.

Potem, ko je bil jez popolnoma napolnjen je bil to na Korejskem polotoku eden največjih projektov v zgodovini. Jez je bil prvotno imenovan "Mangeum". To ime so najverjetneje oblikovali z mešanjem oz kombiniranjem dveh korejskih pojmov "Mangyeong" in "Gimje." Saemangeum je 27.aprila, leta 2010 uradno postal najdaljša  pregrada za valove z dolžino 33,9 km, ki je bila kdaj koli zgrajena. S tem je dosegela rekord Zuierzee-a iz leta 1932.

2. Avgusta, leta 2010 je bil Saemangeum certificiran s strani Guinnessove knjige rekordov kot najdaljša morska pregrada na svetu, ki je bila narejena s človeško roko-najverjetneje zaščita od morja-jezu.

Geografija Južne Koreje
Rumeno morje